Америка Либре има више значења:

 Америка Либре (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Америка Либре (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Америка Либре (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Америка Либре (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику